Sounds of Silence (album), een muziekalbum van Simon & Garfunkel uit 1966
The Sound of Silence, ook wel vermeld als The Sounds of Silence, een nummer van Simon & Garfunkel